Tudo et Tudó peut faire référence à :

Mot portugais 
Tudo est un mot portugais qui signifie « tout ».

Patronyme 
Tudó est un nom de famille espagnol qui peut faire référence à :
  (1840-1908), peintre espagnol ;
 Manuel de Godoy y Tudó (1805-1871), aristocrate espagnol et italien ;
 Pepita Tudó (1779-1869), aristocrate espagnole, maîtresse puis épouse du Secrétaire d'État espagnol Manuel Godoy.

Hydronyme 
 Rio Lava-Tudo, rivière brésilienne du sud de l'État de Santa Catarina.

Cinéma 
 Tudo Bem, film brésilien réalisé par Arnaldo Jabor, sorti en 1978.

Sport 
 Vale Tudo, littéralement « tout est valable », « tous les coups sont permis », forme de combat libre née au Brésil au .

Homonymie de patronyme
Patronyme hispanique